International Fukiya Association (IFA)

 Fédération Internationale de Tir à la Sarbacane Sportive
 Créée en 2001 par Hironori Higuchi (Japon) et Amante P. Marinas Sr. (Philippines)

Fédérations 
L'IFA regroupe principalement 4  :
  American Sport Blowgun Association (ASBA)
  France Sport Blowgun Association (FSBA)
  Deutscher Sport Blasrohr Verein (DSBV)
  Philippine Sport Blowgun Association (PhiSBA)

Parcours sportif d'Hironori Higuchi 

 1996 Établissement des règles de la sarbacane sportive
 2006 Participant à l'Open de France de Sarbacane Sportive Classé

Liens externes 
 Site officiel http://www.sportsfukiya.net
  http://www.echigo.ne.jp/~dhiguchi/index_e.html
 Fiche FSBA d'Hironori Higuchi Hh

Sarbacane